Битва при Каматеро — сражение состоявшееся 27 января 1827 года между греческими повстанцами и армией Османской империи — эпизод Освободительной войны Греции 1821—1829 годов.

Предыстория 
В апреле 1826 года пал город Месолонгион — очаг Греческой революции в западной Центральной Греции. Осаждавшие город османские силы, под командованием Кютахи (), и египетские, под командованием Ибрагима-паши, освободились для подавления восстания.

Выступив из Месолонгиона в конце мая, во главе 10 тысяч солдат, Кютахи, почти не встречая сопротивления, 16 июля подошёл к последнему серьёзному очагу сопротивления, незначительному тогда, городу Афины, где на скалу Афинского Акрополя поднялись для обороны 1 тысяча повстанцев во главе с Яннисом Гурасом и Иоаннисом Макрияннисом и гражданское население. Началась осада и оборона Акрополя, которая продлится 10 месяцев.

Военачальник Караискакис своим трёхмесячным походом, начатым 25 октября, и битвой при Арахове вернул грекам контроль над Центральной Грецией. Османская армия продолжала осаду Афинского Акрополя.

Бурбаки-старший 
В истории математики имя Николя Бурбаки — это коллективный псевдоним французских математиков, использовавших фамилию известного французского генерала греческого происхождения Шарля Дени Бурбаки (Charles Denis Sauter Bourbaki). В свою очередь, генерал Бурбаки был сыном известного наполеоновского офицера, полковника Константина Дени Бурбаки, уроженца греческого острова Кефалиния.

Естественно, что в греческой историографии полковник упоминается под своим греческим именем: Дионисий Вурвахис (. После Ватерлоо верный Наполеону офицер окончательно ушёл из армии и проживал в своём доме в городе По во Французских Пиренеях.

Греческая революция 
1821 год не мог оставить полковника Вурвахиса безучастным к судьбе Отечества. Полковник был в постоянном контакте с французскими комитетами помощи Греции и в 1826 году был послан в Грецию, во главе группы французских филэллинов-волонтеров.

Вурвахис прибыл в временную столицу Греции город Нафплион 23 декабря 1826 года. Он приходился зятем графу Андреасу Метаксасу, который был так же, как и Вурвахис, кефалонийцем. Метаксас, вместо того чтобы направить Вурвахиса под командование Караискакиса, посоветовал ему создать собственный отряд, полагая что Вурвахис сможет стать командующим силами Центральной Греции, вместо Караискакиса. На свои деньги Вурвахис сколотил отряд в 800 человек, которых Макрияннис описывает как «собаки бездомные, клиенты бильярдных Нафплиона».

Каматеро и Кастелла 

Во главе этого отряда, Вурвахис направился к городу Элефсис, где соединился с силами военачальника Васоса Мавровуниотиса и другими. Силы этого греческого лагеря достигли 3 тысяч человек.

Одновременно на острове Саламин собрались 1500 повстанцев, под командованием Макриянниса и 400 регулярных солдат, под командованием майора Игглесиса. Силы на острове Саламин возглавил шотландец Томас Гордон.

Греческие силы из Элефиса выступили 21 января, оттеснили турок до Мениди (сегодняшнего северо-западного пригорода Афин Ахарне) и разбили лагерь в Каматероне.

В ночь с 24 на 25 января из Саламина вышла флотилия, на борту кораблей которой находилась группировка Гордона. В составе флотилии был парусно-паровой корабль Картериа капитана Франка Хэстингса, 3 брига и 5 голетов. На борту кораблей было также 25 иностранцев-филэллинов и 50 артиллеристов с острова Псара с 9 пушками. Флотилия подошла к полуострову Кастелла (Мунихия), Пирей, где первым высадился Макрияннис. Изгнав немногочисленных турок, десант стал укреплять позиции и устанавливать пушки. Осажденные с Афинского Акрополя, видя огни греческих лагерей в Каматеро и на Кастелле, ожидали скорого снятия осады.

25 января Картериа вошла в бухту Порто Драко, как тогда именовали главную акваторию сегодняшнего пирейского порта, открыла огонь по монастырю Св. Спиридона, где укрепились турки и высадила десант. Но атаку десанта турки отбили. Картериа повторила обстрел 26 января, но Кютахи подошёл с подкреплениями и начал артиллерийский обстрел Картерии, которая, маневрируя, села на мель. Пока Картериа снималась с мели, она получила несколько повреждений от турецких ядер.

На следующий день, 27 января, Кютахи с 2 тысячами пехоты и 600 кавалеристами направился к Каматеро. Черногорец Васос Мавровуниотис занял позиции у подножия горы и советовал Вурвахису последовать его примеру. Но Вурвахис, не беря в учёт что из себя представлял его отряд, решил принять бой на равнине. Одного мужества и опыта Вурвахиса было недостаточно для этого боя. Отразив атаку пехоты, с первой атакой кавалерии его разношёрстный отряд был разбит. По разным источникам греки потеряли в этом бою от 200 до 500 человек убитыми.

Раненый Вурвахис был взят в плен. Были предприняты попытки выкупить его, но Кютахи дал приказ отрубить Вурвахису голову.

Последствия 
Ссылаясь на свою победу при Каматеро, Кютахи в очередной раз запросил сдачу Афинского Акрополя. Осаждённые указали на полуостров Кастеллу, все ещё находившуюся в греческих руках. 29 января почти вся армия Кютахи обрушилась на Кастеллу. Гордон и баварец Эйдек переправились на корабли. Макрияннис отказался следовать за ними и вместе с героем Клисовы П. Сотиропулосом отбил 3 атаки турецкой армии. Кастелла осталась в греческих руках, но победа Кютахи при Каматеро позволила ему продолжить осаду Афинского Акрополя.

Примечания

Литература 
 Finlay, George. History of the Greek Revolution. W. Blackwood and Sons, 1861 (Harvard University).
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения Греции
Сражения Османской империи
Сражения в Греции
Сражения Греческой революции
Сражения 1827 года